Barbara Göbel – ex nuotatrice tedesca orientale
 Just Göbel – calciatore olandese
 Heini Göbel – attore tedesco